Say It Again (álbum de Stacie Orrico)
Say It Again (canção de Natasha Bedingfield)
Say It Again (canção de Precious)

Desambiguação